Тигра́н Петрося́н (; 10 марта, 1976, Ереван) — эстрадный исполнитель инструментальной музыки. Популярный скрипач, композитор и аранжировщик. Родился в музыкальной семье. Автор трёх сольных альбомов и одной совместной пластинки. Сценический псевдоним — TIGRAN PETROSYAN.

Официальная биография 
В 1980-е получил первое музыкальное образование у педагога по скрипке Белы Бабаянц в музыкальной школе им. А. Тиграняна в Ереване.

Первые произведения, написанные юным музыкантом, вышли в 1990-е. Позднее Тигран поступил в Музыкальную школу им. П. Чайковского, где учится у профессора Грача Арутюняна, В это же время он получил образование по курсу композиции и дирижирования, познал правила инструментовки и аранжировки.

С 1993 года карьера молодого музыканта и композитора набирает новые обороты. Он выступает на музыкальных конкурсах Армении, получает награды и премии. Делает аранжировки известным артистам Армении. Начинаются ротации на республиканском радио и местном телевидении. Молодой музыкант выступает на ток-шоу и готовится к выходу собственного альбома.

В 1995 году первое авторское эстрадное произведение для фортепиано «Песня без слов» входит в фонд радио Армении. За этим последовала работа в эстрадно-симфоническом оркестре гостелерадио Армении.

В 1995 году скрипач-виртуоз впервые выступил на сцене большого зала филармонии им. А. Хачатуряна, в театре им. Станиславского, на сцене театра им. Пароняна. Опыт, приобретённый на большой сцене и телевидении, определил направление карьеры начинающего исполнителя. Тигран получил статус не только как скрипача, но и композитора. Следующие композиции, написанные и озвученные Тиграном вылились в микс классических европейских мотивов, традиционных восточных мелодий и современных ритмов.

В 1997 году Тиграна пригласили работать в Софию. Через 4 месяца, вернувшись из Болгарии на родину, он записал альбом «Музыкальный коктейль», который стал первым сольным альбомом и в дальнейшем был растиражирован в Армении и Болгарии.

В 1998—1999 скрипач-виртуоз вместе с братом проходил армейскую службу в оркестре артиллерийской части Армении, где участвовал в 3-месячном турне по стране.

В 2000 году в Болгарии прошли съёмки первого музыкального клипа Тиграна на тему «Восточные мотивы» (East Motives) из альбома «Музыкальный коктейль». В этом же году Тигран записал свой второй альбом под названием «TIKOMIX». После презентации диска он получил приглашения в Испанию, Чехию и Ливан. Выбрав предложение от чешских коллег, в июне того же года он прибыл в Прагу. Начались гастроли по всем городам Чехии, выступления по радио и телевидению. Совместные выступления с известными чешскими артистами (Карел Готт, Елена Вондрачкова, Петер Мук, Илона Чакова, Вера Шпинарова, Леош Мареш и др.). Популярные треки альбома участвовали в национальном хит-параде «топ 10».

2004 год — после пятилетней работы на чешской сцене, уже довольно известный и раскрученный скрипач прилетает в Санкт-Петербург, где продолжает свой музыкальный путь.

2020 год - переезд в Москву.

Творчество в России 
За время своей работы и творчества в северной столице Тигран создал себе репутацию современного инструментального исполнителя. Последователь принципа новаторства в музыке, Тигран в дуэте с петербургскими диджеями  создаёт танцевальные композиции с солирующей скрипкой, о чём свидетельствуют многочисленные ремиксы на популярную тему «Восточные мотивы», «Танец Тиграна».

Обладатель премий российского и международного масштаба, таких как «Золотые Струны России», а также обладатель первой премии «Золотой Стафф» в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший музыкальный проект 2009», он начинает давать сольные концерты не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

В 2008 году Выступление в БКЗ «Октябрьский» в рамках концерта Демиса Руссоса.

В 2010 году совместно с петербургским композитором Павлом Канторовым вышел новый альбом Тиграна «Над Невой». Треки в стиле lounge для широкой публики.

В своём творчестве Тигран Петросян совмещает восточную и классическую европейскую музыку, что является значимым вкладом в развитие отечественной эстрадной музыки.

Один из значимых скрипачей Армении.

Коллекция скрипок 
В коллекции Тиграна находятся редкие экземпляры. Каждая скрипка обладает уникальным звуком, что каждый раз придаёт композициям иное звучание. Замена скрипок во время концерта является обязательным элементом программы.

Одна из четырёх скрипок музыканта была приобретена на выставке музыкальных инструментов. Алая электронная скрипка причудливой формы из Японии фигурирует не только на концертах, но и в клипах Тиграна. Так, на съёмках одного из клипов ему пришлось нырять в озеро Севан и подниматься в горы с разреженым воздухом. Качество звука и внешнее состояние инструмента остаётся прежним. Скрипка продолжает играет и по сей день.

Однако самым ценным инструментом в коллекции является скрипка XIX века, изготовленная чешским мастером Карелом Шейтлером и подаренная Тиграну его отцом ещё в детстве.
В 18-19 веках скрипки, произведённые в Чехии, ценились наравне с итальянскими. Сегодня все они находятся в частных коллекциях. И эти инструменты в превосходном состоянии, на них можно играть целые концерты. Качество клавишных инструментов (скажем, пианино) с годами ухудшается. Но смычковые инструменты, такие как скрипка, виолончель, контрабас, с возрастом становятся ценнее...

Эта старинная скрипка была с Тиграном и в период его карьеры в Чехии, что стало своеобразным возвращением на историческую родину. Сегодня она играет основную партию в концертах и часто мелькает в клипах и телевизионных интервью музыканта.

Дискография 
2010 — ТИГРАН ПЕТРОСЯН, ПАВЕЛ КАНТОРОВ, альбом «НАД НЕВОЙ»
 In Rain
 Over the Neva
 Shock
 Tango
 Autumn valse
 Lonely
 The morning
 Walk
 Before sunrise
 Rimond
 Voice of violin
 Piano and Violin

2004 год — ТИГРАН ПЕТРОСЯН, обновлённая версия альбома «ТИКОМИКС»
 Армремикс (попурри)/ Armremix (potpourri)(4:43)
 Тикомикс (5:29)
 Пылающий июнь (5:07)
 Дождь (2:56)
 Каролина (3:42)
 Мираж (5:14)
 Ориентмикс (3:17)
 Мецофорте (6:50)
 Мистер мюзик (3:44)
 Восточные мотивы(Бонус) (6:08)
 Ночное прикосновение (4:33)

2000 год — ТИГРАН ПЕТРОСЯН, альбом «ТИКОМИКС»
 Армремикс (попурри) (4:05)
 Тикомикс (5:40)
 Пылающий июнь (4:26)
 Дождь(4:11)
 Каролина (3:45)
 Ночное прикосновение (4:35)
 Мираж (4:12)
 Ориентмикс (3:22)
 Мецофорте (6:50)
 Мистер мюзик (3:07)
 Восточные мотивы(Бонус) (6:09)
 Танцы (Бонус)(4:48)

1998 год — ТИГРАН ПЕТРОСЯН альбом «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
 Танец (Дженкинсон) (2:29)
 Аранхуезский концерт (Родриго) (8:06)
 Танцы (4:48)
 Восточные мотивы (6:09)
 Вокруг моего сердца (Сандра) (4:04)
 Майский лес (Maywood) (5:40)
 История одной любви (4:46)
 История о любви (Аким) (5:47)
 Врата Иерусалима (7:18)
 Саснапарер (попурри армянских танцев) (5:45)
 Брабион (армянский танец) (2:32)
 Танец Тиграна 1 (3:36)
 Танец Тиграна 2 (3:19)
 Осень (2:44)
 Саре Патриаха (3:33)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тиграна Петросяна 
 Тигран Петросян: Моя мечта — покорить Россию. БалтИнформ
 «Звезды» на «Кавказе» 
 Ночь с известным скрипачом Тиграном Петросяном. TimeOut Петербург 
 Совместный проект Stereolife. Тигран Петросян и Павел Канторов 
  Скрипки, объединившие Европу. Ксения Крейндель (Прага)  
 Тигран Петросян в Выборге. МедиаГруппа «Наш город»

Скрипачи Армении
Музыканты в жанре диско